Василий Васильевич Коноваленко (5 июля 1929 — 27 января 1989) — советский скульптор, ювелир, создатель серии уникальных скульптурных миниатюр в жанре камнерезно-ювелирного искусства объемная мозаика, а также выдающихся произведений чисто-ювелирного искусства (в том числе в технике перегородчатой эмали). В молодости работал и декоратором, и классическим скульптором, затем театральным художником-постановщиком. Член Союза художников СССР.

Творчество Василия Коноваленко находится на стыке скульптуры и ювелирики и отличается тонким психологизмом и пластической выразительностью. Художник создал обширную галерею народных типов, характеров, запечатлел их духовность.

Биография

Детство и молодость 
Василий Коноваленко родился в Запорожской области, Акимовский район, село Петровка (укр. с. Петрівка, Якимівський р-н, Запорізька обл.) 5 июля 1929 года. Отец Василия — Коноваленко Василий Васильевич (1900—1946), украинец, и мать Галигузова Феодосия Тихоновна (1899 — ?), русская. Оба — уроженцы Запорожья — одного из крупнейших городов Украины. В документах Коноваленко писал: «национальность — украинец». Он был пятым ребенком в семье, единственным мальчиком.

Его детские годы прошли в другом крупном индустриальном центре 1930-х годов: шахтерском городе Донецке — бывшей Юзовке, в те времена именовавшейся Сталино. В деревне Василий прожил всего два года младенческой жизни, так как с 1931 года его отец работал в руководстве «Донтранса» — транспортной организации индустриального города сталинских времен. Василий Коноваленко в 1938 г. пошел учиться в среднюю школу, окончил 5-й класс, после чего в 1943 г., в связи с военным положением, был вместе с матерью эвакуирован. Отец был мобилизован в Красную армию.

В 1943 г. Василий возвращается в город Сталино. С 1944 года (с 14 лет) Василий Коноваленко работал в Донецкий национальный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко скульптором-бутафором. Изначально поступив на должность «ученика художника-декоратора», уже через два года получает должность «заведующего бутафорского цеха». Параллельно продолжал учиться в средней школе. В 1944 г. был отозван с работы в театре в школу ФЗО, где проучился с марта 1944 по июнь 1945 гг. Получил там обязательную в те годы рабочую специальность (вероятно, по горнодобывающей промышленности). Затем поступил учиться в Архитектурно-художественное училище на скульптурный факультет, где получил среднее специальное образование.

Во многих источниках ошибочно указывается, что Коноваленко был членом Союза художников с 1946 года. Это не так: в 1946 ему было всего 17 лет. Правда он уже руководил цехом бутафории, но в личном деле он пишет именно: «член Рабис».

28.03.1949 г. перешёл на работу в Сталинское областное товарищество художников и работал по 25 января 1950 в должности скульптора, после чего вернулся обратно в родной театр и проработал в должности зав. бутафорским цехом с 1 февраля 1950 по 25 октября 1950 гг.

Из театра был призван в Красную Армию, служил в городе Ломоносов матросом Балтфлота с октября 1950 по март 1951 гг. В период службы он впервые увидел Ленинград — и решил там остаться.

Становление 
Демобилизовавшись, в мае 1951 г., Василий полностью переезжает в Ленинград. 14 августа он поступил художником-декоратором в Ленинградский театр музыкальной комедии, где проработал по 22 октября. После ухода сразу проходит по конкурсу в Ленинградский театр оперы и балета им. С. М. Кирова (бывший Мариинский театр). Работает художником-декоратором во многих спектаклях. Это было время активного самообразования Коноваленко. Он — один из тех художников 1950-х, которые обратились к самообразованию для преодоления навязанных норм партийного искусства. Коноваленко опирается на классические образцы Эрмитажа, на книги о старых мастерах, в поисках своего творческого пути, далекого от штампов советского художественного образования тех лет.

В Мариинском театре Коноваленко участвует в постановке «Каменного цветка», под руководством С. И. Вирсаладзе (1957 год), в качестве художника-декоратора. Рано начав обучаться искусству скульптуры, театрально-декорационному делу, бутафории, — к началу работы над балетом «Каменный цветок» в 1956 году он уже был опытным художником, много работал с цветом и фактурами. Спектакль был художественным прорывом к новому театральному мышлению. Вирсаладзе и Григорович инициировали новый стиль работы над спектаклем, где все участники сотрудничали как единый творческий коллектив. Возможность показать себя как самостоятельного художника открыла перед Василием дорогу к художественно-постановочной работе. Работая с тематикой камня, Коноваленко вернулся в мир добычи подземных сокровищ, знакомый художнику ещё по жизни в шахтерском городе. Сотрудничество на легендарном проекте с выдающимися деятелями искусства — Вирсаладзе, Осипенко, Вечесловой, Григоровичем — вдохновило молодого художника. Он осуществляет собственные постановки в оперных театрах страны. В процессе работы над балетом «Каменный цветок» он начал самостоятельно осваивать полихромную скульптуру — жанр, находившейся в тот момент в упадке.

К 1959 году появляются первые шедевры камнерезной скульптуры, но Василию Коноваленко не дают возможности выставить скульптурные работы — и он совмещает новое направление с работой над театральными постановками.

В 1961 году Коноваленко — художник-постановщик балета «Каменный цветок» в Сталинском театре в Донецке. В том же году — художник-постановщик балета «Тропою грома», Сталино. В 1962 «Последний бал» Ю.Бирюкова. Режиссёр К. Муллер.

Кроме того, в его сценографии шли оперы и балеты: «Спартак», «Аида», «Баядерка», «Шехеразада», «Цыганы», «Борис Годунов» в разных городах.

В 1960-е годы вместе с Наумом Николаевским (братом его жены Анны) и Эдуардом Абрамовичем Зингером занимался подделкой изделий Фаберже (т. н. «группа Зингера»). В 1969 году по этому делу были арестованы 15 человек, в том числе Николаевский, получивший 8 лет, Зингер получил четыре. Коноваленко осуждён не был.

Признание 
Наконец, в 1973 году (художнику — 44 года) состоялась первая персональная выставка его скульптур — камнерезного искусства (до этого — только сценографические выставки). Выставка, проходившая в Русском музее стала сенсацией, а скульптуры Коноваленко были закуплены Гохраном России, как национальное достояние. Коноваленко был дважды награждён золотыми медалями ВДНХ. Каталог выставки лично составил знаменитый директор Русского музея Василий Пушкарёв, а текст написал Сергей Михалков.  — писал Михалков.

Коноваленко — теперь признанного скульптора и камнереза — приглашают в Москву на должность главного художника Министерства Геологии и дают возможность создать свою школу-мастерскую «Лаборатория малых скульптурных форм». Он переезжает в Москву. Однако, недовольный тем, что выставку в Русском музее сделали через его голову, Григорий Романов начинает необоснованное уголовное преследование Коноваленко. Скульптору «намекают», что надо уникальную коллекцию его работ (оцененную иностранными экспертами в 2 млн долларов) «подарить» государству. Что он делает — и только тогда преследование заканчивается. Набрав учеников в школу, обучая их, сам Коноваленко продолжил работу в прославившим его направлении.

Положение художника-одиночки привело к столкновению с властями, угрозам. После истории с Романовым, у Василия потребовали создавать ценности для бюрократической верхушки, политические скульптурные портреты — Брежнева, Ленина и т. п. Это не соответствовало мировоззрению Василия — и художник вынужден был в 1981 г. эмигрировать в Америку.

Эмиграция 
В 1981 году (в 52 года) он эмигрировал, взяв с собой только любимую удочку. Следы деятельности эмигранта 1980-х годов были вычеркнуты, стерты в советские годы на родине художника, его имя несколько лет нигде не упоминалось, а после перестройки газетные статьи множили ошибки и противоречия в данных о его жизни. В этой путанице искажались и принципиальные моменты: Василий Васильевич Коноваленко был представлен как деревенский житель, художник, внезапно встретившийся с темой камня в балете «Каменный цветок» и впервые перешедший к скульптуре (хотя он начал очень рано работать скульптором, и вырос в шахтерском городе). Фотографии его шедевров публиковались в советских издания без его фамилии.

Американский период 
В марте 1984 года в Музее Натуральной Истории Денвера, Колорадо, состоялась персональная выставка Василия Коноваленко. Работы остались в постоянной экспозиции музея. Художнику было 55 лет, грандиозный успех выставки, мировое признание омрачались только разрывом с Родиной.

Попытка возвращения на родину и смерть 
В 1989 году Коноваленко начинает переговоры о выставке в России и о возвращении на родину для создания школы камнерезного искусства. Он полон планов и надежд. Он достиг виртуозного мастерства, создал ряд шедевров, он стремился отдать это родной стране. Он был одним из тех, про кого по праву говорят — лицо эпохи! И этот порыв возвращения — значимый жест художника. Внезапный приступ оборвал его планы. Василий Васильевич Коноваленко умер 27 января 1989-го в Нью-Виндзоре, штат Нью-Йорк. Причина смерти — кровоизлияние в мозг. До смерти он провёл пять дней в больнице, в коме.

Василий похоронен (как и многие другие эмигранты) на русском православном кладбище в городе Наяке (Nyack, штат Нью-Йорк, США).

Судьба произведений 
С 8 апреля по 24 июля 2011 работы Коноваленко были представлены в России на выставке «Карл Фаберже и мастера камнерезного дела. Самоцветные сокровища России».

Творческие влияния 
Много черт связывает Коноваленко с его великими предшественниками Врубелем, Кустодиевым, другими художниками и скульпторами рубежа XX века, связанными с театром, скульптурой малых форм, мозаикой, камнем. Импрессионисты оказали влияние на ощущение Василием цвета и узора в камне, особенно К.Моне, с которым соотносится понимание Коноваленко камнерезной скульптуры как «живописи в камне».

Безымянные русские мастера заводского Урала, а потом скульпторы Дербышев, Перхин, Фредман-Клюзель, Савицкий и другие создали в начале XX века традицию скульптуры малых форм, которую Коноваленко развил, пройдя путь от декоративно-прикладного аспекта камнерезно-ювелирного мастерства — к изобразительному искусству. Карл Фаберже не был скульптором-камнерезом, поэтому нельзя говорить о влиянии лично Фаберже. Кроме того Коноваленко никогда не делал тип изделий «декоративные яйца». Скульптор Михаил Аникушин увидел в его работах черты древних мастеров: «От древних мастеров художник перенял умение чувствовать и ощущать камень как живой организм».

А. Жуков, И. Сергеев и Д. Емельяненко в 1988 г. «под впечатлением от фигурок В. В. Коноваленко» исполнили первую трёхфигурную композицию. Получение положительного отзыва Василия Коноваленко на выставке в Нью-Йорке художники отмечают как важный факт.

Наследие 

 Коноваленко — не только выдающийся художник-скульптор, он создал прецедент: открыл новую эпоху многовекового искусства полихромной скульптуры, уничтоженного в сталинские годы. Он в одиночку преодолел вакуум советских лет, разрыв с целыми пластами русской культуры. Проложил своей биографией и творчеством дорогу для возрождения традиций высокохудожественного камнерезного искусства в России в 1980-е годы.
 Он — один из тех, кто своим творчеством и социальными стратегиями участвовал в зарождении неофициальной сферы искусства 1950-60-х.
 Он поднял на совершенно новый уровень камнерезные произведения, сделав шаг от декоративно-прикладного к искусства к изобразительному. Скульптуры Коноваленко были закуплены Гохраном России, как национальное достояние.
 Создал новые орудия производства для обработки твердого камня, что способствовало развитию искусства.
 Он создал ряд талантливых произведений и в театральной практике, и в искусстве интерьера.
 Заложил концепцию человечности, отношения к повседневности как высшей ценности, философские размышления об идентичности народа, нормы высочайшего мастерства в скульптуре малых форм, что ярко проявляется в творчестве следующих за ним современных мастеров.
 Фирма «Vasily Konovalenko Art Inc.», создаёт работы ювелирного искусства по эскизам Василия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Vasily Konovalenko Art Inc.

Художники по алфавиту
Художники России
Художники Украины
Художники СССР
Художники США
Скульпторы российской эмиграции
Ювелиры России
Ювелиры Украины
Ювелиры СССР
Ювелиры США
Похороненные в штате Нью-Йорк
Русские эмигранты третьей волны в США
Фаберже